Els riodínids (Riodinidae) componen una família de lepidòpters de la superfamília dels papilionoïdeus. Fins a l'any 2011 s'havien descrit un total de 1.532 espècies. La majoria tenen una distribució tropical i a Europa només hi ha una espècie, la papallona de la prímula (Hamearis lucina).

Taxonomia i sistemàtica 
Les relacions filogenètiques entre els riodínids i la resta de famílies de papilionoïdeus serien:

Referències 

Papilionoïdeus